Plaza Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Plaza Apartments (Arkansas), ID-Nr. 99001259
 Plaza Apartments (Ohio), ID-Nr. 84000233
 Plaza Apartments (Pennsylvania), ID-Nr. 05000063